Pressing est un terme qui peut désigner :
 un établissement, de nettoyage de linges et vêtements (blanchisserie), en particulier par nettoyage à sec, et de repassage (de l'anglais pressing, littéralement « pressage », action de repasser à la vapeur) ;
 le pressing, une technique offensive dans un sport de combat ou un sport collectif de ballon dans lequel une équipe essaie de harceler l'adversaire en possession du ballon afin de le récupérer le plus vite possible et d'éviter de se mettre en danger.